Bonnefoi steht für:

 Bonnefoi, Gemeinde im Département Orne, Region Normandie, Frankreich 

Bonnefoi ist der Familienname folgender Personen:

 Kévin Bonnefoi (* 1991), französischer Handballspieler
 Landry Bonnefoi (* 1983), französischer Fußballspieler und Torwarttrainer